Евге́ний Ани́симов: Анисимов, Евгений Борисович (более известен под псевдонимом Джефф; род. 1974) — российский рок-музыкант.
 Анисимов, Евгений Васильевич (1912—1988) — советский государственный деятель, Главный государственный арбитр СССР (1960—1987).
 Анисимов, Евгений Васильевич (род. 1939) — советский и российский кинооператор.
 Анисимов, Евгений Викторович (род. 1947) — советский и российский историк, педагог, телеведущий.